Krzew kreozytowy:
 Larrea tridentata (creosote bush) – roślina pustynna
 Metafora w zarządzaniu strategicznym - creosote bush conundrum, wprowadzona przez Craiga Barretta – prezesa Intela